Pachomow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Fjodorowitsch Pachomow (1900–1973), russischer Maler 
 Alexei Konstantinowitsch Pachomow (1912–1968), sowjetisch-russischer General 
 Anatoli Nikolajewitsch Pachomow (* 1960), russischer Politiker, Bürgermeister von Sotschi 
 Boris Pawlowitsch Pachomow (1931–2005), sowjetischer Moderner Fünfkämpfer 
 Daniil Pawlowitsch Pachomow (* 1998), russischer Schwimmsportler 
 Jewgeni Alexandrowitsch Pachomow (1880–1965), sowjetisch-russischer Archäologe und Numismatiker 
 Juri Anatoljewitsch Pachomow (* 1956), russischer Generalmajor 
 Nikolai Pawlowitsch Pachomow (* 1948), russischer Vizeadmiral 
 Pjotr Alexejewitsch Pachomow (1811–1874), russischer General im Krimkrieg (1853–1856)
 Sergei Alexandrowitsch Pachomow (* 1975), russischer Politiker